Provinziallandtag steht für das Parlament einer Provinz. Es gab und gibt ihn in folgenden Ländern:

 in Schweden, siehe Region (Schweden)
 in Preußen, siehe Provinziallandtag (Preußen)
 im Großherzogtum Hessen bzw. dem Volksstaat Hessen, siehe Provinzialtag (Hessen)
 im Großherzogtum Oldenburg, siehe Oldenburgischer Landtag #Provinziallandtage und -Räte
 im römischen Reich, siehe Concilium provinciae

Siehe auch:
 Provinzialtag
 Provinzialstände
 Oberlausitzer Provinzlandtag